Фароальд:

 Фароальд I (умер в 592) — лангобардский военачальник действовавший в Центральной Италии.
 Фароальд II (умер после 724) — герцог Сполето (703—724), сын Тразимунда I.